

Geografia

Svizzera 
 Haslen – ex comune ora frazione del comune di Glarona Sud (Canton Glarona)
 Haslen – frazione del comune di Schlatt-Haslen (Canton Appenzello Interno)